

Persone 
 Arthur Fitton – calciatore e crickettista inglese
 Darrell Fitton – musicista inglese
 Darryl Fitton – giocatore di freccette inglese
 Dexter Fitton – crickettista inglese
 Fred Fitton – calciatore inglese
 Mary Fitton – nobile inglese
 Robin Fitton – motociclista britannico
 Sarah Mary Fitton – scrittrice irlandese
 William Henry Fitton – fisico e geologo irlandese

Altro 
 Fitton Field – stadio di Worcester, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Fitton Rock – formazione rocciosa dell'Isola Adelaide, in Antartide